Opatowice – dzielnica Tarnowskich Gór
 Opatowice – osiedle Wrocławia
3 miejscowości w Polsce:
 Opatowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów
 Opatowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Opatowice – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów

Zobacz też 
 Opatovice